Nichifor est un prénom et patronyme roumain, dérivé du prénom grec Nicéphore.

Patronyme 
Le patronyme Nichifor est notamment porté par :
 Șerban Nichifor (1954-), compositeur roumain
  (1886-1946), mathématicien roumain

Prénom 
Le prénom Nichifor est notamment porté par :
 Nichifor Crainic (1889-1972), écrivain, poète et hommme politique roumain
  (1936-), sportif roumain

Voir aussi 
 Nikifor

Homonymie de patronyme
Patronyme roumain
Prénom roumain